Наталья Васильевна Лагода (в первом браке — Фисак; 4 марта 1974, Черкассы, УССР, СССР — 29 мая 2015, Луганск, Украина) — российская эстрадная певица, модель, лауреат фестиваля «Песня года» (1998).

Биография 
Наталья Лагода родилась 4 марта 1974 года в городе Черкассы. Окончила школу № 26 и училище по специальности швея-вязальщица. 

В 1992 году вышла замуж за Эдуарда Фисака, 15 мая 1993 года родила сына Дмитрия. 

В конце 1994 года Наталья  приезжает в Москву и устраивается на работу танцовщицей в московский стриптиз-клуб «Dolls».
В клубе знакомится со своим будущим гражданским мужем Александром Петровичем Кармановым, бизнесменом и владельцем московского ночного клуба «ГрЁзы».

После ухода из клуба и благодаря поддержке Александра Карманова, Наталья начинает сольную карьеру певицы.

В 1998 году на экраны телевизоров выходит клип Натальи на песню «Маленький Будда», который сразу же занимает высокие места в хит-парадах.

В этом же году, на студии звукозаписи Extraphone выходит первый и единственный диск Натальи Лагоды «Маленький Будда».

В ноябре 1998 года Наталья  стала "девушкой с обложки" мужского журнала «Playboy».

В 2001 году выходит клип на песню «Врут твои мне глаза», Наталья начинает работу над изданием второго диска, который так и не был закончен и выпущен.

В 2001 году  Карманов уходит от Натальи  к солистке группы «Блестящие» Ольге Орловой. Певица впадает в тяжелейшую депрессию и 21 сентября 2001 года выбрасывается из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже. На реабилитацию ушло три года. Перенесла 12 операций, в том числе трепанацию черепа и операцию на голосовых связках. Она научилась заново есть, говорить и ходить, но не смогла вернуться на сцену. После лечения вернулась на родину, в город Черкассы. 

В 2004 году Наталья выходит замуж за Виталия Семененко, с которым жили по соседству и учились в одной школе.

Последние годы она вместе с мужем и сыном жила в городе Луганске, страдала алкогольной зависимостью.

Умерла 29 мая 2015 года от острой формы запущенной пневмонии. Похоронена на южном кладбище Луганска.

Дискография 
 1998 — Маленький Будда

Синглы 
 1998 — Маленький Будда

 1998 — Не обещай
 1998 — Марсианская любовь
 1998 — Твоя звезда
 1998 — Я сама
 1998 — Снег
 1998 — Что же я наговорила
 1998 — Катенька
 1998 — Я хорошая
 1998 — Наша любовь
 1999 — Всё для тебя
 2000 — Врут твои мне глаза
 2000 — Ула-ла (Я от тебя сама ушла)
 2000 — Разве не так

Видеография 
 1998 — Маленький Будда
 1998 — Марсианская любовь
 2000 — Ула-ла (Я от тебя сама ушла)
 2001 — Врут твои мне глаза

Телевидение 
 1998 — «Утренняя звезда» (Первый)
 1998 — «Песня года» (Первый)
 1998 — «Горячая десятка» (РТР)
 2004 — «Пять вечеров» (Первый)
 2005 — «Принцип Домино» (НТВ)
 2006 — «Возвращение» (Первый)
 2006 — «Любовь с летальным исходом» (Первый)
 2007 — «Сука любовь» (НТВ)
 2011 — «Тайный шоу-бизнес» (НТВ)
 2012 — «Говорит Украина» (Украина)
 2013 — «Прямой эфир» (Россия 1)
 2013 — «Говорим и показываем. Где вы, звёзды?» (НТВ)
 2013 — «Какие люди! Звёздные самоубийцы» (РЕН ТВ)
 2015 — «Новые русские сенсации. Война, любовь и две соперницы» (НТВ)

Примечания

Ссылки 
 Официальная группа Натальи Лагоды в ВКонтакте

Умершие от пневмонии
Похороненные в Луганске
Стриптизёрши